Un minerai est une roche contenant des minéraux utiles, en proportion suffisante pour en justifier l'exploitation. Les minerais sont souvent qualifiés par l'élément ou le composé recherché : minerai de fer, minerai de mercure, minerai de phosphate, minerai de plomb rouge, minerai de zinc
 Le minerai de viande est une masse agglomérée de  de chutes de viande (muscle et graisse) produites lors de la découpe de viandes fraîches découpées et désossées, réfrigérées, congelées ou surgelées.
 On appelle Altaï de minerai la partie ouest et sud-ouest de l'Altaï dans le kraï de l'Altaï, en république de l'Altaï et au Kazakhstan-Oriental, une région riche en minerais rares.